Meynhardt ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Meynhardt (1935–1989), deutscher Verhaltensforscher, Autor und Wildschweinexperte
 Timo Meynhardt (* 1972), deutscher Psychologe und Betriebswirtschaftler